Il torneo di singolare maschile dei Campionati mondiali di tennistavolo 2013 si svolge dal 15 al 20 maggio 2013.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

2013